Ženski vaterpolski olimpijski turnir 2016. odigrao se u Rio de Janeiru od 9. do 19. kolovoza. Naslov je obranio SAD.

Kvalifikacije

Turnir

Skupina A

Skupina B

Izbacivanje 

 

Ž